Хорезу () — місто в Румунії, у повіті Вилча.
 Хорезу () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Турчинешть.
 Хорезу () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Добрецу.